Trakan Phuet Phon (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ubon Ratchathani, Thailanda, cu o populație de 120.587 de locuitori și o suprafață de 1.306,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 23 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 235 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Ubon Ratchathani